Pavel Aleksandrovič Florenskij – intellettuale russo
 Kirill Pavlovič Florenskij – astronomo russo
 Pavel Vasil'evič Florenskij – geologo e filatelico russo
 Florensky – cratere lunare